Сезон 1970 года «Балтимор Колтс» начал при новом тренере — Доне Маккаферти, сменившего Дона Шула. В это же время в лиге произошли изменения: Американская и Национальная футбольные лиги слились воедино и образовали одноимённые футбольные конференции, каждые из которых были ещё разделены на три дивизиона (Центральный, Восточный и Западный). «Колтс» переместили в Американскую футбольную конференцию в Восточный дивизион. Они то и стали его первыми победителями, выиграв Супербоул V.

Регулярный сезон

Неделя 1 
 Сан-Диего Чарджерс — Балтимор Колтс — 14:16 (0:0, 0:3, 7:7, 7:6). 20 сентября 1970 года, «Сан-Диего Стэдиум» (47782), Сан-Диего.
Джон О’Брайен (Б) в своём первом профессиональном выступлении сделал три филд-гола, включая один за 56 секунд до конца матча принёсший «Колтс» победу. Гари Гаррисон (С-Д) поймал два тачдаун-паса от ветерана «Чарджерс» квотербека Джона Хэйдла. Рекорд Лэнса Элворта за самую длинную серию последовательных матчей, в которых он ловил один или более пасов, прервался на 96.

Неделя 2 
 Балтимор Колтс — Канзас-Сити Чифс — 24:44 (0:10, 7:21, 3:3, 14:10). 28 сентября 1970 года, «Мемориал Стэдиум» (53911), Балтимор.
Лен Доусон сделал четыре тачдаун-паса, включая два на Фрэнка Питтса. Джонни Робинсон три раза перехватывал мяч, один из которых закончился тачдауном и укрепил крупную победу «Чифс» над «Колтс». Пять перехватов Канзаса (три Робинсона и два Эммита Томаса) стали лучшим показателем команды за два года. Ирл Моррал сделал три тачдаун-паса за «Колтс».

Турнирная таблица дивизиона 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

Стадия плей-офф 
 Плей-офф дивизионов
Балтимор Колтс — Цинциннати Бенгалс 17:0
 Финал конференции
Балтимор Колтс — Окленд Рэйдерс 27:17
 Супербоул V
Балтимор Колтс — Даллас Ковбойз 16:13

Ссылки 
 http://www.colts.com 

НФЛ в сезоне 1970
Индианаполис Колтс